Takayama puede referirse a:
Takayama, una ciudad en la prefectura de Gifu, Japón;
Takayama, una villa en la prefectura de Gunma, Japón;
Takayama, una villa en la prefectura de Nagano, Japón.